Гин (; ) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Кале, кантон Кале-2, в 10 км к югу от Кале и в 9 км от автомагистрали А16 «Европейская». Гин располагается на некотором удалении от Ла-Манша, однако с 1669 года соединён Гинским каналом с приморским городом Кале.

Население (2018) — 5 619 человек.

История 

Графство Гин возникло в X веке в результате распада Фландрии на более мелкие феодальные владения. Первоначально графы де Гин считались вассалами графов Фландрии, с 1212 года — графов Артуа и королей Франции.

В Средние века, как и другие поселения на западе Фландрии, Гин имел смешанное франко-фламандское население, но после битвы при Креси (1346) перешёл к англичанам и оставался английским владением вплоть до 1558 года. Несмотря на своё небольшое население, не превышавшее 2 тыс. чел., в этот период своей истории Гин имел очень важное стратегическое значение как дипломатическая резиденция британских монархов при их поездках на континент.

Достопримечательности 
 Колонна Бланшара, возведенная в честь первого в мире перелета через Ла-Манш на воздушном шаре, совершенного французским воздухоплавателем Жаном-Пьером Бланшаром 7 января 1785 года. Бланшар поднялся в небо в Дувре и приземлился через два с половиной часа в Гине.
 Часовая башня (Tour de l’Horloge) середины XVIII века

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 3,1 %
 промышленность — 3,8 %
 строительство — 8,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 30,0 %
 государственные и муниципальные службы — 54,4 %

Уровень безработицы (2017) — 22,4 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 17 590 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Гина с 2019 года занимает Эрик Бюи (Éric Buy). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 55,64 % голосов.

См. также 
 Список графов де Гин
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале
Города Франции